Клитома́х () — философ II и I веков до н. э., ученик Карнеада и его преемник в управлении новой академией.

Родом из Карфагена, где носил пуническое имя Гасдрубал (Ἀσδρούβας, Hasdroúbas). В 163 году до н.э., будучи около 24 лет от роду, переселился в Афины (по сообщению Диогена Лаэртия, перебрался в Афины в 40 лет).

Из его многочисленных сочинений не сохранилось ничего; Цицерон называет одно из них — «О воздержании от суждения».
Также он является автором сочинения «О неверии в богов», посвящённого известным атеистам Древней Греции.

Примечания

Литература 
 
 Klaus Geus: Hasdrubal von Karthago — Kleitomachos von Athen. Bemerkungen zum akademischen Skeptizismus. In: Klaus Geus und Klaus Zimmermann (Hrsg.): Punica — Libyca — Ptolemaica. Festschrift für Werner Huß. Peeters, Leuven 2001, ISBN 90-429-1066-6, S. 345—354
 Anna Maria Ioppolo: L’assenso nella filosofia di Clitomaco: un problema di linguaggio? In: Anna Maria Ioppolo/David N. Sedley (Hrsg.): Pyrrhonists, Patricians, Platonizers. Hellenistic Philosophy in the Period 155-86 BC. Bibliopolis, Napoli 2007, ISBN 978-88-7088-536-1, S. 225—267.

Ссылки 
 

Древнегреческие философы
Эллинистические философы
Философы Туниса
Философы II века до н. э.
Сколархи Академии
Скептики